Jürgen Hildebrandt (* 14. August 1950) ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler, der in den 1970er und 1980er Jahren in Erfurt und Rudisleben Zweitligafußball bestritt.

Sportliche Laufbahn 
1976 stieg Jürgen Hildebrandt mit der Erfurter Betriebssportgemeinschaft BSG Umformtechnik aus der drittklassigen Bezirksliga Erfurt in die DDR-Liga auf. Dort waren 1976/77 22 Punktspiele zu absolvieren, von denen Hildebrandt in der Hinrunde sechs und in der Rückrunde acht Begegnungen bestritt. Während er in der Hinrunde im Mittelfeld eingesetzt wurde, spielte er danach im Sturm. Er erzielte drei Tore und wurde von der fuwo dreimal als bester Spieler seiner Mannschaft ausgewiesen. Die Umformtechniker schafften nicht den Klassenerhalt und stiegen nach einer Spielzeit wieder in die Bezirksliga ab. 

Nachdem die Erfurter in der folgenden Saison nicht den Wiederaufstieg schafften, wechselte Hildebrand zur Saison 1978/79 zum DDR-Liga-Aufsteiger BSG Motor Rudisleben. Er war dort fünf Spielzeiten lang Stammspieler mit 100 Punktspieleinsätzen bei 110 ausgetragenen Begegnungen. In jeder Saison war er mehrfacher Torschütze und kam auf insgesamt 28 Treffer. Zunächst wurde er als Mittelfeldspieler eingesetzt, 1980/81 spielte er zeitweise auch im Sturm, um danach 1982/83 als etatmäßiger Angreifer mit neun Toren zum zweitbesten Schützen zu werden. Es war für den 33-Jährigen die letzte DDR-Liga-Spielzeit.

Zur Saison 1983/84 schloss sich  Hildebrandt für eine Saison wieder der BSG Umformtechnik an, die nach wie vor in der Bezirksliga spielte. In der folgenden Spielzeit kehrte Hildebrandt noch einmal zur BSG Motor Rudisleben zurück, deren Mannschaft inzwischen in die Bezirksliga abgestiegen war. Von 1985/86 an war Hildebrandt Feierabendkicker bei der Betriebssportgemeinschaft Straßen- und Tiefbaukombinat Erfurt in der Kreisklasse.

Literatur  
 Deutsches Sportecho: Jahrgänge 1977–1990.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3, S. 216.
 D.S.F.S (Hrsg.): DDR-Chronik – DDR-Fußball 1949–1991 (Band 8). Berlin 2011, S. 201.

Weblinks 
 

Fußballspieler (DDR) 
Fußballspieler (SV 09 Arnstadt)
Deutscher
DDR-Bürger 
Geboren 1950
Mann